To je seznam rekordov na dirkah za veliko nagrado med sezonama  in .

Dirkaški rekordi

Sodelovanje in starti na Velikih nagradah

Zmage na Velikih nagradah

Moštveni rekordi

Sodelovanje in starti na Velikih nagradah

Zmage na Velikih nagradah

Rekordi dirkalnikov

Sodelovanje in starti na Velikih nagradah

Zmage na Velikih nagradah

Glej tudi
 Seznam rekordov Formule 1

Viri in reference

Dirkanje za Velike nagrade
Športni seznami